
Molekulska formula -{C15H21NO}- se može odnositi na:
 Eptazocin
 Metazocin
 4'-Metil-alfa-pirolidinobutiofenon
 -{8-OH-PBZI}-
 Alfa-pirolidinopentiofenon